Het Österreichischer Tennisverband (ÖTV) is de koepelorganisatie in Oostenrijk voor de beoefening van het tennis. De ÖTV organiseert het tennis in Oostenrijk en vertegenwoordigt het Oostenrijkse tennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht in 1902 en is lid van de International Tennis Federation. Anno 2019 telde de bond 174.453 leden, verspreid over 1.605 verenigingen. Hiermee is de tennisbond, na de voetbalbond (ÖFB), de tweede grootste sportbond van Oostenrijk.

Ledenaantallen

Externe link
 Officiële website

Tennis
Tennis in Oostenrijk
Oostenrijk